Kunewa ist der Familienname folgender Personen:

 Kostadinka Kunewa (* 1964), bulgarisch-griechische Politikerin 
 Meglena Kunewa (* 1957), bulgarische Politikerin (NDSW)